Александр Николаевич Сутгоф

 Сутгоф, Александр Николаевич (1801—1872) — декабрист.
 Сутгоф, Александр Николаевич (1800—1874) — генерал от инфантерии, член Военного совета и инспектор военно-учебных заведений.